é o termo que identifica as técnicas contundentes nas artes marciais japonesas, que podem ser desferidas por quaisquer partes do corpo. Não se deve confundir com atemi waza, que são uma espécie de ate waza, mas que são golpes contra pontos sensíveis do corpo.

Ver também 
 Atemi waza

Técnicas das artes marciais japonesas
Técnicas do aiquidô
Técnicas do caratê
Técnicas do judô